Bakonyi Károly (1839–1910) honvéd alezredes
Bakonyi Károly (1873–1926) író
Bakonyi Károly (1921–2010) kertészmérnök, szőlőnemesítő, a cserszegi fűszeres nemesítője
Bakonyi Károly (1933) sportvezető